Кирюхин, Владимир Алексеевич (Rusal)
 Кирюхин, Владимир Иванович